Jucunda ist:

 eine katholische Heilige, siehe Jucunda von Nikomedia
 ein Asteroid, siehe (948) Jucunda
 eine Pflanzenart aus der Gattung Aloe, Aloe jucunda